Cherryville peut faire référence à :
 Cherryville, une communauté de la Colombie-Britannique ;
 Cherryville, une ville d'Australie-Méridionale ;
 Cherryville, une ville de Caroline du Nord ;
 Cherryville, une communauté du New Jersey ;
 Cherryville, une communauté du Missouri ;
 Cherryville, un endroit à Lehigh Township, en Pennsylvanie.